Красный Дол — название населённых пунктов в России:
 Красный Дол — поселок в Немецком национальном районе Алтайского края, ликвидировано в 1987 г.
 Красный Дол — деревня в Мишкинском районе Курганской области.
 Красный Дол — посёлок в Лямбирском районе Мордовии.